Сезон 2006/2007 стал для «Ливерпуля» 115-м в истории клуба и 45-м подряд в Высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:23.900.000

Зима 

Убытки:3.900.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:8.250.000

Зима 

Прибыль:5.980.000

Общие убытки:27.800.000

Общая прибыль:14.230.000

Разница:13.570.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2006
Ливерпуль